Antonio Trivulzio ist der Name folgender Personen:

* Antonio Trivulzio (Bischof) († 1519), italienischer Geistlicher, Bischof von Asti
 Antonio Trivulzio (Kardinal, 1514) (1514–1559), italienischer Geistlicher, Bischof von Fréjus-Toulon
 Antonio Teodoro Trivulzio († 1678), italienischer Adliger, Fürst des HRR
 Giovanni Antonio Trivulzio (Kardinal, 1457) (1457–1508), italienischer Geistlicher, Bischof von Como